El término Cue puede hacer referencia a:

 La letra Q, por su nombre en inglés.
 El teleprónter (también llamado autocue o cue, por influencia del nombre de la principal empresa fabricante), un aparato electrónico que refleja el texto de la noticia en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara.
 Cue (Llanes), parroquia del municipio asturiano de Llanes.
 Cue sheet, un archivo Unicode (archivo de texto) que especifica cómo se distribuyen las pistas de datos en un disco compacto.